Les Envoûtés, roman polonais de Witold Gombrowicz (1939) ;
 Les Envoûtés, téléfilm américain de 1977 ;
 Les Envoûtés, film américain de John Schlesinger (1987) ;
 Les Envoûtés, film français de Pascal Bonitzer (2019).